Daniela Giordano, nata a Palermo nel 1946, miss Italia ed attrice
 Daniela Giordano, nata a Roma nel 1965, attrice e regista